Back from the Dead (film), film uit 1957
 Back from the Dead (Chief Keef), mixtape uit 2012
 Back from the Dead (Last Dinosaurs), EP uit 2010
 Back from the Dead (Obituary), album uit 1997
 Back from the Dead (Spinal Tap), album uit 2009